

Geografia 

 Litta Parodi – frazione di Alessandria
 Monte Parodi – monte in provincia della Spezia
 Parodi Ligure – comune della provincia di Alessandria

Persone 
 Alexandre Parodi – uomo politico francese
 Andrea Parodi – cantante italiano
 Andrea Parodi – cantautore italiano
 Angelo Parodi – calciatore italiano
 Anton Domenico Parodi – pittore e scultore italiano
 Aristide Parodi – dirigente sportivo e calciatore italiano
 Benedetta Parodi – giornalista italiana
 Bent Parodi – giornalista italiano
 Cesare Parodi (1780-1870) – avvocato, docente e politico italiano
 Cesare Parodi (1819-1895) – ingegnere e politico italiano
 Cristina Parodi – giornalista italiana
 Diego Parodi – vescovo cattolico italiano
 Domenico Parodi – pittore e scultore italiano
 Emanuele Vittorio Parodi – armatore e imprenditore italiano
 Eolo Parodi – politico e medico italiano
 Ernesto Giacomo Parodi – scrittore, letterato e filologo italiano
 Filippo Parodi – scultore italiano
 Giancarlo Parodi – organista italiano
 Giorgio Parodi – aviatore italiano
 Giovanni Parodi – politico, sindacalista e operaio comunista italiano
 Giovanni Battista Parodi – pittore italiano
 Giovanni Battista Parodi– vescovo cattolico italiano
 Giuseppe Parodi – calciatore italiano
 José Parodi – ex calciatore ed allenatore paraguaiano
 Juan Martín Parodi – ex calciatore uruguaiano
 Lorenzo Parodi – rivoluzionario, politico e sindacalista italiano
 Lorenzo Parodi – compositore e critico musicale italiano
 Lucas Parodi – calciatore argentino
 Luciano Parodi – cestista uruguaiano con cittadinanza italiana
 Luigi Parodi – ex calciatore italiano
 Marco Parodi – regista italiano
 Mario Parodi – calciatore italiano
 Max Parodi – attore italiano
 Max Parodi – cantautore e musicista italiano
 Nicola Parodi – pallanuotista italiano
 Pasquale Parodi – calciatore italiano
 Pellegro Parodi – pittore italiano, figlio del pittore e scultore Domenico Parodi
 Piero Parodi – compositore, musicista e cantautore italiano
 Rita e Cristina Parodi – gemelle siamesi italiane
 Roberto Parodi – scrittore, giornalista e conduttore televisivo italiano
 Romolo Parodi – ex pallanuotista e allenatore di pallanuoto italiano
 Silvio Parodi – generale, politico e filantropo italiano
 Silvio Parodi Ramos – ex calciatore e allenatore di calcio paraguaiano
 Simone Parodi – pallavolista italiano
 Teresa Parodi – soprano italiano
 Tommaso Parodi – critico letterario italiano
 Tommaso Parodi – patriota italiano
 Ugo Parodi di Belsito – militare e politico italiano

Sigari 
 Parodi ammezzato – sigaro commercializzato dalla Gutab Trading srl
 Parodi cheroots – sigaro commercializzato dalla Gutab Trading srl
 Parodi intero – sigaro commercializzato dalla Gutab Trading srl

Altro 
 Parodi – famiglia storica genovese

Pagine correlate
 Palazzo Parodi
 Parodi Delfino